Fingal steht für:

 Name eines fiktiven keltischen Sagenkönigs in James Macphersons Werk Ossian, siehe Fionn mac Cumhaill #Fingal im Ossian
 Fingal (Krater), ein Krater auf dem Asteroiden (243) Ida
 County Fingal, Grafschaft in Irland
 Fingal (North Dakota)
 Fingal (Ontario), Kanada
 Fingal’s Cave, Schottland

Siehe auch:
 Earl of Fingall